Гедерсдорф () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Кремс (Ланд). Население — около 2,2 тыс. человек. Занимает площадь 18,87 км². Официальный код — 31310.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Франц Гартнер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 13 мест.
 СДПА занимает 7 мест.
 Партия LLGG занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Австрии